Castello Colleoni – castello a Solza (BG)	
 Castello dei Martinengo o Castello Colleoni – castello a Martinengo (BG)
 Castello di Marne o Castello Colleoni – castello a Filago	(BG)
 Castello di Malpaga o Castello Colleoni – castello a Malpaga, frazione di Cavernago (BG)
 Castello di Cavernago o Castello Colleoni – castello a Cavernago (BG)
 Castello Bissari Sforza Colleoni – castello nel comune italiano di Costabissara (VI)